Csendes Don (1926–1940) Mihail Alekszandrovics Solohov irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott nagyregénye
 Csendes Don (1957) Szergej Geraszimov filmje
 Csendes Don (1989) Szergej Fjodorovics Bondarcsuk filmje

Jegyzetek